Küstennebel steht für:

 einen Sonderfall des Advektionsnebels, siehe Nebel#Advektionsnebel 
 einen Likör des Spirituosenherstellers Behn (Spirituosen)
 Küstennebel (2014), einen Film von Jochen Alexander Freydank